Константи́н Никола́евич Кардо-Сысоев (3 марта (19 февраля) 1870, Зубцов, Тверская губерния — февраль 1942, Ленинград) — военный врач; врач-офтальмолог, доктор медицины; тамбовский краевед; художник-любитель.

Биография 
Родился в 1870 году в городе Зубцов Тверской губернии.

Окончил Новгородскую гимназию. В 1896 году окончил Военно-медицинскую академию.

Служил полковым врачом. Участник Русско-японской войны.

В 1903—1908 годах стажировался в глазной клинике Военно-медицинской академии у профессора Беллярминова.

В 1907 году защитил диссертацию на тему «Лечение различных форм трахомы радием», получил научную степень доктора медицины.

В 1908—1912 годах служил заведующим глазным отделением Варшавского военного госпиталя.

В 1912—1914 годах служил заведующим глазной станцией войск Варшавского военного округа. В 1915 году попал в плен к немцам.

В 1917 году, после возвращения из плена, был окружным окулистом Московского военного округа.

В 1919—1929 годах жил в Тамбове. Заведовал глазным кабинетом Центральной амбулатории, одновременно заведовал кафедрой зоологии Тамбовского Государственный университета. Являлся активным членом Общества изучения природы и культуры тамбовского края.

В 1929 году переехал в Ленинград, проживал по адресу Пр. Мусоргского, дом 10, квартира 36.

В 1930-е гг. летнее время проводил в деревне Ножкино бывшего Боровичского уезда Новгородской губернии, где создал большую серию пейзажных пастелей.

Умер в феврале 1942 года в блокадном Ленинграде. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Внук, Алексей Фёдорович Кардо-Сысоев, — учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.

Архивные документы 
ТОГУ «ГАТО». Ф. р. 2365. 1923—1938 гг. Фонд личного происхождения К. Н. Кардо-Сысоева. Характеристика, список трудов, дневник погоды, фотография.

Публикации по офтальмологии 
 К разрешению рефракционной проблемы с биологической точки зрения // Русский офтальмологический журнал. — 1926. — Т. 5, № 7. — С. 689—709.
 Из практики глазного отделения Тамбовской губернской больницы // Русский офтальмологический журнал. — 1928. — Т. 7, № 4. — С. 472—482.
 О глаукоме в Тамбовской губернии // Русский офтальмологический журнал. — 1926. — Т. 10, № 5. — С. 570—575.

Художественное наследие 
В конце 1940-х гг. коллекция из 36 превосходных пастелей с видами Боровичского края была передана дочерью Константина Николаевича, Еленой Константиновной, в Боровичский краеведческий музей.

Литература 
 Алленова В. А., Мизис Ю. А. История Тамбовского краеведения (XIX в.— 30-е годы XX в.). — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002. — С. 321—356.
 Кардо-Сысоев Константин Николаевич / В. И. Быкова, С. Ю. Истомина // Тамбовская энциклопедия. — Тамбов, 2004. — С. 227.
 Кардо-Сысоев К. Н. // С четырёх сторон Россия… — Тамбов, 2003. — С. 256
 Константин Николаевич Кардо-Сысоев // Тамбовские памятные даты, «Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», 19 февраля 2017
 Кардо-Сысоев Константин Николаевич // Город Мастеров, 2019

Выпускники Новгородской гимназии
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Медики по алфавиту
Медики XIX века
Медики XX века
Доктора медицины Российской империи
Офтальмологи Российской империи
Офтальмологи СССР
Преподаватели Тамбовского государственного университета
Жертвы блокады Ленинграда
Похороненные на Смоленском православном кладбище